Tage - Tejo, traduzido para francês.
Tage Lindbom - um filósofo.
Tage Erlander - um político da Suécia. 
Tage Reedtz-Thott - um político da Dinamarca.
Desambiguação